Giuseppe Patriarca (né en 1977), joueur italien de volley-ball
 Pierre Patriarca (1924-2008), prêtre français
 Stefano Patriarca (né en 1987), joueur italien de volley-ball

Voir aussi 
 La Famille Patriarca, une famille mafieuse
 Alfara del Patriarca, une commune d'Espagne
 L'église San Giuseppe Patriarca située Campi